Ташкумыр () — город областного подчинения в Жалал-Абадской области Кыргызской Республики. В настоящее время в состав города входят посёлки Шамалды-Сай, Кызылжар и село Тендик.

История 
Первые поселения на нынешнем месторасположении города Таш-Кумыр возникли ещё в дореволюционный период с началом открытия угольных месторождений.

Развитие добычи угля началось с 1930-х годов после строительства железной дороги Таш-Кумыр — Андижан. В 1933 году было основано шахтоуправление.

В 1930 году, когда в этом регионе открылся угольный бассейн, было основано маленькое шахтерское селение, которое в 1943 году переросло в город.

Постановлением ВЦИК от 20 декабря 1935 года в Киргизской АССР образован новый Ташкумырский район с центром в населенном пункте Нарын, переименованном тем же постановлением в населенный пункт Ташкумыр.

В 1989 году был введён в эксплуатацию Завод полупроводниковых материалов, предназначенный для производства трихлорсилана, тетрахлорида кремния, поликристаллического кремния и синтетических кварцевых тиглей

География 
Город находится на правом берегу реки Нарын (бассейн реки Сырдарья), вблизи автотрассы Бишкек — Ош. Расстояние до города Бишкек — 450 км, а до города Джалал-Абад — 129 км. Соединён железнодорожной веткой (33 км) со станцией Уч-Курган () на линии Андижан — Наманган.

Город расположен в северо-восточной части Ферганской долины, с северо-западной стороны граничит с Аксыйским районом, с северо-восточной — с городом Кара-Куль, а с восточной — с Ноокенским районом.

Территория города составляет 48,3 км2 и находится на высоте 585 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения Киргизии 2009 года, численность населения города составила 34 756 жителей, в том числе киргизы — 30 530 человек (87,8 %), узбеки — 2635 человек (7,6 %), русские — 680 человек (1,9 %), татары — 542 человека (1,6 %).

На 1 января 2017 года численность населения составляла 40 400 человек.

В 1999 году киргизы составляли 65 %, русские — 12 %, узбеки — 8 %, казахи — 1 %, татары — 7 %, украинцы — 1 %, таджики — 0,5 %, другие национальности — 5 %.

Экономика 
Вблизи города находятся две гидроэлектростанции на реке Нарын — Таш-Кумырская ГЭС и Шамалды-Сайская ГЭС.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Ассоциации городов Кыргызской Республики.

Литература 
 

Таш-Кумыр
Бывшие посёлки городского типа Киргизии
Города Киргизии
Населённые пункты Джалал-Абадской области